Lista obiektów Index Catalogue (IC) o numerach 2001-3000. Ten katalog astronomiczny stanowi uzupełnienie New General Catalogue i obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

2001 – 2100

2101 – 2200

2201 – 2300

2301 – 2400

2401 – 2500

2501 – 2600

2601 – 2700

2701 – 2800

2801 – 2900

2901 – 3000 

2001